Фінал Клубного чемпіонату світу з футболу 2006 — вирішальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу 2006 року, футбольного турніру для клубів-чемпіонів кожної з шести конфередераций ФІФА. Матч пройшов 17 грудня 2006 року на Міжнародному стадіоні «Йокогама» у Японії. У ньому зустрілися бразильський клуб «Інтернасьйонал» (переможець Кубка Лібертадорес 2006 року) і іспанська «Барселона» (переможець Ліги чемпіонів 2005/06).

Перемогу втретє поспіль здобув бразильський клуб, автором єдиного і переможного голу в матчі став бразилець Адріано Габіру, який вийшов на заміну незадовго до голу. Проте найкращим гравцем матчу було визнано півзахисника каталонців Деку.

Матч

Деталі

Статистика

Примітки

Посилання 
 Статистика турніру на сайті rsssf.com  

2006
2006 у футболі
Міжнародні футбольні змагання в Японії
Грудень 2006